Kreisgericht Worbis bezeichnet

 das preußische Kreisgericht Worbis (1849–1879), siehe Kreisgericht Worbis (Preußen)
 das Kreisgericht Worbis in der DDR (1952–1992), siehe Kreisgericht Worbis (DDR)